Алекса́ндр Андре́ев:
 
 
 Андреев, Александр Андреевич (1910—1955) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Андреев, Александр Вадимович (1937—2016) — переводчик-синхронист.
 Андреев, Александр Васильевич (1921—2009) — Герой Советского Союза.
 
 Андреев, Александр Григорьевич (1862—1942) — слесарь Ижорского завода, Герой Труда (1921).
 
 Андреев, Александр Егорович (род. 1956) — российский математик, кандидат физико-математических наук, доктор физико-математических наук.
 Андреев, Александр Иванович (род. 1949) — российский тибетолог, историк, филолог, писатель.
 Андреев, Александр Игнатьевич (1887—1959) — русский историк.
 Андреев, Александр Кузьмич (1913—2001) — советский архитектор.
 Андреев, Александр Никитович (1917—1988) — советский партийный деятель.
 
 
 Андреев, Александр Радьевич (род. 1957) — российский писатель.
 Андреев, Александр Степанович (1829 — после 1905) — русский архитектор.
 Андреев, Александр Тимофеевич (1926—1977) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 
 Андреев, Александр Харитонович (1903—1970) — советский военнослужащий, генерал-лейтенант авиации.
 Андреев, Александр Юрьевич (род. 1986) — казахстанский футболист.